Contea di Effingham o Effingham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Effingham (Georgia)
 Contea di Effingham (Illinois)